60 (getal)
 Schok (economie)
 Schok (mechanisch)
 Elektrische schok
 Hypnagoge schok
 Thermische schok